Дискография британской певицы Саманты Фокс.

Синглы

Соло 
 «Touch Me (I Want Your Body)» (1986; UK #3, US #4, #4 Germany, #3 Italy, #1 Canada, #1 South Africa, #1 Australia, #4 France)
 «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)» (1986; UK #10, US #87, #5 Germany, #27 Canada, #18 Australia, #20 France)
 «Hold On Tight» (1986; UK #26, #31 Germany, #81 Australia)
 «I’m All You Need» (1986; UK #41, #67 Germany)
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now» (1987; UK #8, US #80, #6 Germany, #3 Italy, #27 Canada, #22 Australia, #6 France)
 «I Surrender (To The Spirit of the Night)» (1987; UK #25, #21 Germany, #35 Canada, #18 France)
 «I Promise You (Get Ready)» (1987; UK #58, #40 Germany)
 «True Devotion» (1987; UK #62, #32 Germany, #1 Canada)
 «Naughty Girls (Need Love Too)» (1988; UK #31, US #3, #21 Germany, #8 Canada, #66 Australia)
 «Love House» (1988; UK #32, #25 Germany)
 «I Wanna Have Some Fun» (1988; UK #63, US #8 (gold), #10 Canada)
 «I Only Wanna Be With You» (1989; UK #16, US #31, #25 Germany, #12 Canada, #19 Australia, #10 France)
 «(Hurt Me, Hurt Me) But the Pants Stay On» (1991)
 «Just One Night» (1991; US Promo)
 «Another Woman» (1991; #46 Germany)
 «Spirit of America» (1991; Russian Promo)
 «Deeper» (1998)
 «Let Me Be Free» (1998; #13 Netherlands)
 «The Reason Is You» (1998)
 «Perhaps» (1998)
 «Angel With An Attitude» (2005)
 «Touch Me» (2007 Remix) (2007)
 «Midnight Lover»  new cd incl. the new single plus 6 tracks / Greek production (2008)
 «Hot Boy» (2018)

 B-Sides 

 «Tonight’s The Night» (From "Touch Me; UK Edition)
 «Never Gonna Fall In Love Again» (From «Do Ya Do Ya»; UK Edition)
 «Drop Me A Line» (From «Touch Me»; US Edition, also included on European edition of "Touch Me album)
 «It’s Only Love» (From «Hold On Tight», also included on European edition of «Touch Me» album)
 «Even In the Darkest Hour» (From «True Devotion»; UK Edition)
 «Don’t Cheat On Me» (From «Love House»)
 «Lovin' Don’t Grow On Trees» (From «I Wanna Have Some Fun»)
 «Hot Lovin'» (From «Another Woman»)

 S.F.X 

 «Rockin' With My Radio/My Old Man» (with band S.F.X, 1983)
 «Aim To Win/17 & Holding» (with band S.F.X, 1984)

 as featured artist 

 as Full Force Featuring Samantha Fox 
 All I Wanna Do (1987 — Jive)

 as Hawkwind Featuring Samantha Fox 
 Gimmie Shelter (1993 — EMI)

 в составе группы Sox 

 Go For The Heart (1995 — Living Beat; Netherlands #13, UK # 47)

 as DJ Millano featuring Samantha Fox 

 «Santa Maria» (All Around The World Records 1998; Austria #1, UK #32)

 as Gunther featuring Samantha Fox 
 «Touch Me» (2004 — Wea/Warner; SWE #1)

 Саундтреки 
 Far Out Man, «Hot For You» (1990; Capitol Records)
 A Nightmare On Elmstreet 5 — The Dream Child «Now I Lay Me Down» (1989)

 LPs 

 Touch Me Touch Me был выпущен Jive в 1986 г. UK #17 (серебряный), US #24 (золотой), Canada #5, Australia #20, Germany #9.

 Sam’s Collection Sam’s Collection was released by Jive/ALI in 1986.

 «Do Ya Do Ya (Extended Mix)»
 «Hold On Tight (Extended Version)»
 «Touch Me (Alternative Version)»
 «Do Ya Do Ya (Vixen Mix)»
 «Touch Me (Blue Mix)»
 «It’s Only Love»

 Samantha Fox 

Альбом Samantha Fox был выпущен в 1988 году. UK #22, US #51 (золотой), Canada #40, Australia #86, Germany #16.

 «I Surrender (To the Spirit of the Night)»
 «I Promise You (Get Ready)»
 «Naughty Girls (Need Love Too)»
 «True Devotion»
 «(I Can’t Get No) Satisfaction»
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now»
 «That Sensation»
 «If Music Be The Food of Love»
 «Dream City»
 «The Best Is Yet To Come»
 «Want you to want me» (CD — Bonus)
 «Rockin´in the city» (CD — Bonus)
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now» — Extended (Japanese release only)

 The Megamix Album The Megamix Album был выпущен ALFA в 1987 г.

 «Touch Me (I Want Your Body)»
 «I Surrender (To The Spirit of The Night)»
 «Naughty Girls (Need Love Too)»
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now»
 «If Music Be The Food of Love»
 «I Promise You (Get Ready)»
 «(I Can’t Get No) Satisfaction»
 «He’s Got Sex»
 «Hold On Tight»
 «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)»
 «True Devotion»

  Sam Thing Remixed Sam Thing Remixed был выпущен Jive/ALFA в 1987 г., Япония.

 «Nothing’s Gonna Stop Me Now» — Club Mix
 «I Surrender To The Spirit Of The Night» — Extended Version
 «I Promise You» — Extended Version
 «True Devotion» — New Mix
 «Naughty Girls» — Full Force Naughty House Mix
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now» — Extended Version
 «Fox Hunt Mix» feat: I Surrender and Touch Me I Want To Feel Your Body
 «Even In The Darkest Hours»
 «Naughty Girls» — Club Mix

 I Wanna Have Some Fun I Wanna Have Some Fun был выпущен Jive в 1988 г., UK #46, US #37 (золотой), Canada #33, Germany #60.

 «I Wanna Have Some Fun»
 «Love House»
 «Your House Or My House»
 «Next To Me»
 «Ready For This Love»
 «Confession»
 «I Only Wanna Be With You»
 «You Started Something»
 «One In A Million»
 «Walking On Air»
 «Hot For You»
 «Out of Our Hands»

 I Wanna Have More Fun I Wanna Have More Fun был выпущен Jive/Alfa в 1988 году в Японии.

 «I Wanna Have Some Fun» — Extended Mix
 «I Wanna Have Some Fun» — UK Single Mix
 «I Wanna Have Some Fun» — Full Force Single Edit
 «I Wanna Have Some Fun» — Have Some Fun Mix
 «Don’t Cheat On Me»
 «Love House» — The Black Pyramid Mix
 «Love House» — Sulphuric Mix
 «I Only Wanna Be With You» — Extended Mix
 «I Only Wanna Be Burn You»
 «I Only Wanna Be House You»
 «I Only Wanna Be With You» — Special Single Edit
 «I Only Wanna Be With You» — Acapella Mix

 Just One Night Just One Night — четвёртый альбом певицы (1991).

 «Hurt Me! Hurt Me! (But The Pants Stay On)»
 «More More More/Love To Love»
 «Don’t Wait Up»
 «Just One Night»
 «Pleasure Zone»
 «Another Woman (Too Many People)»
 «Don’t Cry Wolf»
 «Nothing You Do, Nothing You Say»
 «Saving It Up»
 «Spirit of America»
 «What You See Is What You Get»
 «Now I Lay Me Down» (CD — Bonus)
 «(Hurt Me! Hurt Me!) But The Pants Stay On» — Pants Come Off Mix (Japanese release only)

 Greatest Hits 
Коллекция, выпущенная Jive в 1992 году.

 «Touch Me (I Want Your Body)»
 «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)»
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now»
 «I Only Wanna Be With You»
 «I Surrender (To the Spirit of the Night)»
 «I Wanna Have Some Fun»
 «Hold on Tight»
 «Just One Night»
 «Naughty Girls (Need Love Too)»
 «I Promise You (Get Ready)»
 «(I Can’t Get No) Satisfaction»
 «Love House»
 «Another Woman (Too Many People)»
 «Spirit of America»
 «Hot Lovin'»
 «Giving Me a Hard Time»
 «Even in the Darkest Hours»
 «UK Megamix» (Not available on the US version)

 21st Century Fox 21st Century Fox выпущен под лейблом Ichiban в 1998 г.

 «Just a Dream»
 «Reason Is You (One on One)»
 «I Dream in Colours»
 «Deeper»
 «Where Is the Love?»
 «Love Makes You»
 «Let Me Be Free»
 «Wasted N.R.G.»
 «Say What You Want»
 «Do You Want Me?»
 «Boundaries of Love»
 «Watching You»
 «Perhaps»

 Watching You, Watching Me Watching You, Watching Me был выпущен под лейблом Phantom, 2002.

 «Watching You (Ground Control Mix)»
 «Deeper (Ground Control Mix)»
 «Perhaps (12 Inch)»
 «Let Me Be Free (CD Single Radio Edit)»
 «Santa Maria (7 Inch)»
 «Boundaries Of Love (6 Inch)»
 «Go For The Heart» (Italian Underground Mix)
 «Wasted NRG» (Trance Mix)
 «Do You Want Me»
 «Say What You Want»
 «All Day And All Night (Acoustic Mix)»
 «Enlace Moi (French Ground Control Mix)»
 «Just A Dream (Original 1986 Demo Version)»

«Watching You, Watching Me» фактически является ремиксом более раннего (1998) альбома «21st Century Fox».

 Live In Japan: 1989 Live In Japan' был выпущен под Fox2000 в 2003 г.

 «He’s Got Sex»
 «Naughty Girls (Need Love Too)»
 «I Surrender (To the Spirit of the Night)»
 «I Only Wanna Be With You»
 «Rockin' In the City»
 «Love House»
 «True Devotion»
 «You Started Something»
 «Now I Lay Me Down»
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now»
 «I Wanna Have Some Fun»
 «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me)»
 «Touch Me (I Want Your Body)»
 «The Best Is Yet to Come»
 «(I Can’t Get No) Satisfaction»

12 Inches Of 80’s 
12 Inches Of 80’s — BMG Japan, 2004.

 «I Wanna Have Some Fun (Extended Version)»
 «I Only Wanna Be With You (Extended Mix)»
 «Nothing’s Gonna Stop Me Now (Extended Version)»
 «Love House (The Black Pyramid Mix)»
 «Touch Me (I Want Your Body) (Blue Mix)»
 «I Surrender (To The Spirit Of The Night) (Extended Remix)»
 «Naughty Girls (Need Love Too) (Special Extended Mix)»
 «Hold On Tight (Extended Version)»
 «Do Ya Do Ya (Wanna Please Me) (Extended Version)»
 «True Devotion (New Mix)»
 «Fox Hunt Mix»

Angel with an Attitude 
Релиз La Chapelle, 2005.

 «Angel with an Attitude»
 «To Be Heard»
 «Destined to Be»
 «I Give Myself to You»
 «The Power»
 «You and Me»
 «Threw Our Love Away»
 «Move Me»
 «Breathe»
 «Nice and Slow»
 «Cause an Effect»
 «Dreams Unfold»
 «Time» (бонусный трек)

Фокс, Саманта
Саманта Фокс
Фокс, Саманта